O nome Alberto foi usado para dar nome a cicno ciclones tropicais diferentes no Oceano Atlântico:
Furacão Alberto (1982) - Um furacão categoria 1 que formou-se perto de Cuba, onde matou 23 pessoas, principalmente devido às chuvas torrenciais.
Tempestade tropical Alberto (1988) - Uma tempestade tropical que se formou próximo à Costa Leste dos Estados Unidos sem causar grandes danos.
Tempestade tropical Alberto (1994) - Uma tempestade tropical que atingiu o sudeste dos Estados Unidos e causou danos significativos e trinta mortes, principalmente na Geórgia.
Furacão Alberto (2000) - Um furacão categoria 3 de longa duração que se manteve distante da costa, não causando danos.
Tempestade tropical Alberto (2006) - Uma tempestade tropical que atingiu o sudeste dos Estados Unidos causando pequenos danos e duas mortes.
Tempestade Subtropical Alberto(2018) - uma tempestade subtropical que formou-perto de Cuba. Alberto seguiu para o Golfo do México antes de fazer landfall no norte da Flórida, transformando-se em um ciclone extratropical sobre o Michigan. A tempestade fez 15 mortes e danos graves. 
Desambiguação